Marco Polo eller Marcopolo kan syfta på

 Marco Polo (1254 till 1324), venetiansk upptäcktsresande i Asien
 Marco Polos resor – en bok skriven år 1298 till 1299 av resenären Marco Polo från Venedig och författaren Rustichello från Pisa
 Marco Polo-bron – även känd som Lugoubron, i Peking, känd för
 Marco Polo-broincidenten – som blev början på andra kinesisk-japanska kriget 1937
 Marco Polo (låt) – amerikansk hiphop-låt av Bow Wow från 2008

Film och TV
 Marco Polo (TV-serie, 2014) – amerikansk Netflix-serie från 2014
 Marco Polo (film, 2007) – amerikansk TV-film från 2007
 Marco Polo (TV-serie) – amerikansk-italiensk mini-TV-serie från 1982
 Marco Polo (1938) – en film från 1938, originaltitel The Adventures of Marco Polo

Marcopolo
 Marcopolo 1 – ursprungligt namn på Sirius 1, svensk satellit uppskjuten 1989
 Marcopolo 2 – ursprungligt namn på Thor 1, norsk satellit uppskjuten 1990
 Marcopolo SA – brasiliansk busstillverkare